Méndez Álvaro puede hacer referencia a:

 Francisco Méndez Álvaro (1803-1883), un político, médico y escritor español;
 la calle de Méndez Álvaro, en el sudeste de la ciudad de Madrid (España);
 la plaza del Amanecer en Méndez Álvaro, contigua a la anterior;
 la estación de Méndez Álvaro, un intercambiador de transporte en la calle homónima.